Fist steht für

 Fist (englische Band), eine englische NWoBHM- und Hard-Rock-Band
 Fist (kanadische Band), außerhalb Kanadas unter dem Namen Myofist bekannt, kanadische Heavy-Metal-Band